Никола́й Серге́евич Давы́дов:
 Давыдов, Николай Сергеевич — новгородский вице-губернатор (1799—1804).
 Давыдов, Николай Сергеевич (1921—1949) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Давыдов, Николай Сергеевич (род. 1951) — российский живописец, член-корреспондент РАХ.